Aurensan (Gers)
 Aurensan (Hautes-Pyrénées)